Perils of the Jungle – cortometraggio del 1915 diretto da E.A. Martin
Perils of the Jungle – film del 1927 diretto a Jack Nelson
Perils of the Jungle – cortometraggio del 1941 diretto da Attilio Gatti
Perils of the Jungle – film del 1953 diretto da George Blair